Лейла Халед ( laylà ẖālid, род. 9 апреля 1944, Хайфа, подмандатная Палестина) — член Народного фронта освобождения Палестины, признанного террористической организацией в США, Канаде, ЕС, Великобритании и Израиле.

Была депутатом Палестинского национального совета. Первая женщина, угнавшая самолёт. Получила широкую известность, когда приняла участие в серии захватов пассажирских самолётов в 1969—1970 годах, организованных НФОП.

Биография 
Лейла Халед родилась в Хайфе , тогда подмандатной британской Палестине. После того, как в 1948 началась арабо-израильская война, семья Халед бежала в Ливан, остался только её отец, который, продав семейный дом, уехал в Египет, а оттуда в Ливан, где воссоединился с семьёй.

Лейла Халед росла среди палестинских беженцев, впитывая в себя всю атмосферу ненависти, национальной нетерпимости к евреям и несогласия с положением, в котором она видела несправедливость по отношению к арабскому населению со стороны израильтян.

В 15 лет Лейла присоединилась к Арабскому националистическому движению, основанному в конце 40-х Жоржем Хабашем, тогда студентом-медиком Американского университета Бейрута. Из палестинской ветви этого движения после шестидневной войны 1967 образовался Народный фронт освобождения Палестины.

Террористическая деятельность 
29 августа 1969 года рейс 840 компании Trans World Airlines, летящий рейсом Рим—Афины был захвачен группой палестинцев, в том числе и Лейлой Халед. Палестинцы планировали захватить израильского посла в США Ицхака Рабина, но посла на борту не оказалось. Захватив самолёт, они заставили экипаж взять курс на Дамаск. Приземлившись там, они отпустили заложников, за исключением двух граждан Израиля (Цалах Муалем и Саламон Самуилов) которых задержали и насильно удерживали в качестве заложников в дамаской тюрьме, а самолёт взорвали.

7 сентября 1970 года Лейла Халед участвовала в попытке угона авиалайнера израильской авиакомпании «Эль-Аль», совершавшего рейс по маршруту Амстердам—Нью-Йорк. Угонщики были обезврежены: никарагуанца Патрисио Аргуэлльо застрелил охранник, а Лейлу Халед связали и передали полиции в лондонском аэропорту Хитроу, где самолёт совершил вынужденную посадку. Но после того, как на следующий день палестинцам удалось угнать в Иорданию британский лайнер, летевший из Бомбея в Рим, они потребовали освободить Лейлу Халед и своих соратников из тюрем Германии, Швейцарии и Израиля, угрожая новыми терактами. Переговоры длились шесть дней, и в итоге Великобритания согласилась освободить палестинскую террористку. 30 сентября британских заложников обменяли на Лейлу Халед и шестерых палестинских заключенных.

После освобождения 

Лейла Халед продолжила заниматься политикой, террористическая деятельность открыла ей дорогу и она стала членом Палестинского национального совета, продолжала оставаться членом НФОП, руководить действиями боевого крыла занимающееся террором и анти-израильской деятельностью.

В 1980-х Халед прекратила общественную деятельность и просто исчезла из публичной жизни. Шутили, что она сбежала в Ливан, чтобы бороться с израильскими войсками (тогда полным ходом шла Первая Ливанская война).

Лейла Халед вышла замуж за врача-физиотерапевта Файеза Рашида Хилаля. Сейчас с мужем и двумя детьми проживает в Аммане, Иордания.

О жизни Халед был снят документальный фильм Leila Khaled, Hijacker.

В 2007 году южно-африканский журнал TimesLIVE назвал её «девушкой с обложки для палестинцев».

В популярной культуре 

 Песня Like Leila Khaled Said, альбом Wilder (1981) группы The Teardrop Explodes посвящена Лейле Халед.
 Песня Leila Khaled, альбом Friværdi (2005) группы Magtens Korridorer также посвящена ей.
 Так же упоминается в песне Палестинский платок, альбом Волшебная лампа Осамы бен Ладена (2003—2005), группа Система Безопасности.

См. также 
 Захват самолётов на «Доусон филд»
 Палестинские беженцы
 Народный фронт освобождения Палестины
 Список терактов НФОП

Примечания

Ссылки 

 Лейда Халед. О терроре и насилии
 Апокалипсис вчера//Ъ-Власть
 Lee Davis «Поле Доусона», 6-8 сентября 1970 г., Иордания. // Терроризм и насилие
 Бен Ладен не имеет контактов с палестинскими организациями//San Francisco Chronicle

Революционеры Палестины
Палестинские политики
Члены Народного фронта освобождения Палестины